Ёрник — термин, означающий тип растительности и некоторые кустарниковые растения.

Тип растительности 
 Ёрник — малорослый кустовой лес, заросли низкорослых или стелющихся кустарников, или растительная формация с преобладанием карликовых, высотой от 0,2 до 1—2 м, берёз.

Растения 
 Ёрник берёзовый (также: ёрник-сланец, ёра) — низкорослые виды берёз:
 Берёза низкая.
 Берёза карликовая ().
 Берёза кустарниковая ().
 Берёза тощая.
 Берёза круглолистная.
 Ёрник таловый — ива травянистая ().
 Ёрник обыкновенный (также: чёрный ёрник, ягодный ёрник) — водяника чёрная ().

Примечания